Povinelli ist der Familienname folgender Personen:

Elizabeth Povinelli (* 1962), US-amerikanische Hochschullehrerin für Anthropologie und Gender Studies
Mark Povinelli (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler